La prima stagione della serie televisiva McMafia, composta da 8 episodi, è stata trasmessa nel Regno Unito dal 1º gennaio all'11 febbraio 2018.

In Italia, la stagione è stata pubblicata su Amazon Video dal 2 gennaio al 12 febbraio 2018.